Høegh-Guldberg ist der Familienname folgender Personen:

 Frederik Høegh-Guldberg (1771–1852), dänischer Schriftsteller 
 Ove Høegh-Guldberg (1731–1808), dänischer Theologe, Historiker und Staatsmann